

Opera
 La figlia del reggimento  – opera di Gaetano Donizetti

Cinema 
 La figlia del reggimento  – cortometraggio italiano del 1911
 La figlia del reggimento  – film del 1920 diretto da Giovanni Enrico Vidali
 La figlia del reggimento (Die Regimentstochter) – film del 1929 diretto da Hans Behrendt
 La figlia del reggimento (Die Regimentstochter o Die Tochter des Regiments) – film del 1933 diretto da Carl Lamac
 La figlia del reggimento (La Fille du régiment) – film del 1933, versione francese, diretto da Carl Lamac e Pierre Billon
 La figlia del reggimento  – film del 1953 (versione italiana e versione tedesca), diretto da Goffredo Alessandrini e Géza von Bolváry